Tobelweiher ist der Name von:

 Tobelweiher (Berg), Weiher in der Gemeinde Berg im Kanton Thurgau, Schweiz
 Tobelweiher (Beuren), Weiher in Beuren (bei Nürtingen) in Baden-Württemberg, Deutschland
 Tobelweiher (Hittnau), Weiher in der Gemeinde Hittnau im Kanton Zürich, Schweiz
 Tobelweiher (St. Gallen), Weiher im Naturschutzgebiet Sitter- und Wattbachlandschaft in St. Gallen, Schweiz